Пісенний конкурс Євробачення 1969 став 14-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 29 березня 1969 року в місті Мадрид, Іспанія. 4 країни з 16 одержали звання володаря Гран-Прі: Франція з піснею «Un Jour, Un Enfant», виконаною Фридою Боккара, Нідерланди з «De troubadour», виконаною Ленні Кюр, Іспанія з «Vivo cantando», виконаною Саломе (Марією Розою Марко) і Велика Британія з «Boom bang a bang», виконаною Лулу. Цей конкурс також був відзначений іншими важливими подіями: Сальвадор Далі створив рекламний проспект для конкурсу й Монако було представлено 12-літнім хлопчиком, що зайняв 6-е місце.

Володарі гран-прі

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1969 у телебаченні
1969 у Європі
Березень 1969
Культура Мадрида